Trey steht für:
 Trey, politische Gemeinde im Kanton Waad, Schweiz

Trey ist der Familienname von:
 Anton Trey († 1845), österreichischer Straßenbauer
 Friedrich Trey (1887–1965), deutsch-baltischer Physiker und Hochschullehrer
 Heinrich Peter Friedrich Trey (1851–1916), deutsch-baltischer Chemiker und Hochschullehrer

Trey ist der Künstlername von:
 Trey Songz, US-amerikanischer R&B-Sänger und Rapper

Sonstiges:
 Trey Peaks, Gebirge im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Tray
 Drey